Новоречица — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоречица — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.

Украина 
 Новоречица — село в Заречненском районе Ровненской области.